Leomil ist der Name folgender Orte in Portugal:

 Leomil (Almeida)
 Leomil (Moimenta da Beira)